Kirke Hyllinge (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Hyllinge (parochie), parochie in Denemarken